Barok (stijlperiode), een stijlperiode die zich uitte in de:
schilderkunst; zie Lijst van schilders uit de barok
Barokmuziek
Barokarchitectuur
Barokliteratuur
Barokpaard
Baroque metal, een variant van metalmuziek
Barok (taal), een taal gesproken op Nieuw-Ierland, een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
Barok (dialect), een dialect van bovengenoemde taal